

Geografia
 Ghiacciaio Jeffries – ghiacciaio sulla Costa di Luitpold, nella Terra di Coats, in Antartide

Persone
 DaQuan Jeffries (1997) – cestista statunitense
 Edward Jeffries (1900-1950) – politico statunitense
 Hakeem Jeffries (1970) – politico e avvocato statunitense
 Herb Jeffries, pseudonimo di Umberto Alexander Valentino (1913-2014) – cantautore e attore statunitense
 James J. Jeffries, soprannominato "The Boilermaker" (1875-1953) – pugile statunitense
 Jared Jeffries (1981) –  ex cestista statunitense
 Jim Jeffries o Jefferies (1950) – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
 John Jeffries (1745-1819) – medico e scienziato statunitense
 Lang Jeffries (1930-1987) – attore canadese
 Lionel Jeffries (1926-2010) – attore, regista e sceneggiatore inglese
 Richard Jeffries Dawes (1897-1983) – aviatore canadese
 Tony Jeffries (1985) – ex pugile britannico

Personaggi immaginari
 Madison Jeffries – personaggio dei fumetti creato da John Byrne
 Phillip Jeffries – personaggio della serie televisiva statunitense Twin Peaks

Altro
 Jeffries Fan Club – gruppo third wave of ska formatosi nel 1996
 Jeffries–Sharkey Contest – film documentario del 1899 diretto da William A. Brady e Tom O'Rourke
 Jeffries Jr. – comica muta del 1924 diretta da Leo McCarey